— японская сэйю. Сотрудничает с агентством Aoni Production. Наиболее известна по главным ролям Акари Акадзы и Кристы Ленз в аниме-сериалах Yuru Yuri и Shingeki no Kyojin соответственно. В 2012 году удостоилась награды Seiyu Awards в категории «Лучшая начинающая актриса».

Работы и роли

Аниме-сериалы 
 Shugo Chara! (2008) — школьница, ребёнок, девушка
 Skip Beat! (2008) — Кадзуми, Юмико
 Kämpfer (2009) — Масуми Нисино
 Saki (2009) — Ёко Кадомацу
 Net Miracle Shopping 2 (2010) — Джелли-тян
 Sacred Seven (2011) — Сиори
 Sakiika-kun (2011) — Кайбасира-тян
 Yuru Yuri (2011) — Акари Акадза
 Digimon Xros Wars (2011) — Кокомон
 YuruYuri♪♪ (2012) — Акари Акадза
 Shining Hearts: Shiawase no Pan (2012) — Эйри Ардет
 Haiyore! Nyaruko-san (2012) — Гутатан
 Hyouka (2012) — Канда, Саяма
 Shingeki no Kyojin (2013) — Криста Ленц
 Ixion Saga DT (2013) — принцесса Экарлейт
 Amagi Brilliant Park (2014) — Коболи, Арше
 Momo Kyun Sword (2014) — Ринго
 Inari, Konkon, Koi Iroha (2014) — Омия-но-Мэ-но-Ками
 World Trigger (2014) — Харука Аяцудзи, Аоба Харукава
 Sega Hard Girls (2014) — Мега-CD
 Tsubu Doll (2014) — Хибари Нихоммацу
 Girl Friend BETA (2014) — Мэй Моридзоно
 Shingeki! Kyojin Chuugakkoo (2015) — Криста Ленз
 Yuru Yuri San☆Hai! (2015) — Акари Акадза
 Big Order (2016) — Рин Курэнай
 Flying Witch (2016) — Нао Исиватари
 Shingeki no Kyojin 2 (2017) — Криста Ленц

OVA 
 Yuruyuri Nachu Yachumi! (2014) — Акари Акадза
 Chain Chronicle (2014) — Рифретте
 Big Order (2015) — Рин Курэнай

Анимационные фильмы 
 Shingeki no Kyojin Zenpen: Guren no Yumiya (2014) — Криста Ленц

Drama CD 
 Night Wizard 2nd edition Broom Maiden — Маи Яхаги
 Shimekirisama ni Oyurushi wo — Никко-тян

Видеоигры 
 Tales of the World: Radiant Mythology 2 (2009)
 Ys Seven (2009) — Айся
 Ys vs. Sora No Kiseki: Alternative Saga (2010) — Айся
 Lilpri (2010) — Нацуки Сасахара
 Valkyria Chronicles II (2010) — Коллен Цельсий, Джейд
 Gods Eater Burst (2011) — голос игрока
 Dynasty Warriors 8 (2013) — Гуань Иньпин
 Natsuiro High School: Seishun Hakusho (2015) — Мэгу Микадзуки

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Aoni Production
 Официальный блог Сиори Миками